Kaiserliche Post steht für:
 Kaiserliche Reichspost, Postunternehmen im Heiligen Römischen Reich (etwa 1600 bis 1806)
 Reichspost, staatliche Deutsche Reichspost (1871 bis 1919)

 Kaiserliche Post (Flensburg-Mürwik)
 Kaiserliche Post (Oldenburg)

Siehe auch:
 Kaiserliches Postamt